Pachacútec se puede referir:

 Pachacútec, noveno gobernante del imperio inca.
 Distrito de Pachacútec, distrito peruano del departamento de Ica.
 Unu Pachacútec, mitología inca.
 Avenida Pachacútec, vía principal entre los distritos de Villa María del Triunfo y Villa el Salvador en Lima, Perú.
 Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, zona del distrito de Ventanilla.